Чемпионат Хорватии прошёл в Сплите с 16 по 29 февраля 2008 года.

 Категория: 12-я (средний рейтинг: 2538).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Хорватии по шахматам
2008 год в шахматах
январь 2008 года
Спорт в Хорватии в 2008 году